Jméno a příjmení Josef Kořínek má více nositelů:

 Josef Kořínek (1829–1892) –  český klasický filolog a středoškolský profesor
 Josef Kořínek mladší (1861–1924) –  český klasický filolog a pedagog, syn předchozího
 Josef Miloslav Kořínek (1899–1945) –  český slavista a profesor srovnávací jazykovědy
 Josef Kořínek (fotbalista) (1937–2017) –  československý fotbalista a funkcionář